Décimo Junio Bruto puede referirse a varios personajes de la Antigua Roma:

 Décimo Junio Bruto (cónsul 77 a. C.).- Senador y cónsul en el año 77 a. C.
 Décimo Junio Bruto Albino.- Senador, político y militar; uno de los asesinos de Julio César.
 Décimo Junio Bruto Esceva.- Senador y cónsul en el año 292 a. C.
 Décimo Junio Bruto Esceva (cónsul 325 a. C.).- Senador y cónsul en el año 325 a. C.
 Décimo Junio Bruto Galaico.- Senador y cónsul en el año 138 a. C.
 Décimo Junio Bruto Pera.- Senador del siglo III a. C.